Tier 1-netwerk, een internetnetwerk van een zeer grote provider
 Tier 1-kapitaal, een vermogensonderscheid binnen banken